Zero betyder tallet 0 på engelsk og flere andre sprog. Zero kan henvise til:

Musik 
 Zero (sang) - Sang af Smashing Pumpkins fra 1996
 Zero (amerikansk band), et psykedelisk rockband
 The Zeros (amerikansk band), et punkband fra Californien
 Zero Band, et kinesisk rockband
 The Zeros (engelsk band), et engelsk punkband
 "Zero" (Chris Brown sang) (2015)
 "Zero" (Bump of Chicken sang) (2011)
 "Zero" (B'z sang) (1992)
 "Zero" (Fayray sang) (2007)
 "Zero" (Hawk Nelson sang) (2006)
 "Zero" (Yeah Yeah Yeahs sang) (2009)
 "ZERO", en sang af Janne Da Arc

Andet 
 Mitsubishi A6M - et japansk krigsfly, også kaldet Zero
 Zero (kunst) - en international kunstgruppe
 Zero Motorcycles - en amerikansk producent af elektriske motorcykler

Se også 
 Ground Zero